

Cinema
 Briganti – film diretto da Giacinto Bonacquisti (1983)
 Briganti - Amore e libertà – film diretto da Marco Modugno (1993)
 Briganti (Brigands, chapitre VII), film diretto da Otar Iosseliani (1996)
 Briganti – altro nome con cui è noto Li chiamarono... briganti! (1999), film diretto da Pasquale Squitieri

Persone
 Alberto Briganti (1896-1997) – generale e aviatore italiano
 Elisa Briganti (...) –  sceneggiatrice italiana
 Fileno Briganti (1800-1860) – generale italiano del Regno delle Due Sicilie
 Francesco Briganti (1873-1961) – bibliotecario, storico e scrittore italiano
 Giuliano Briganti (1918-1992) – storico dell'arte italiano
 Giuseppe Briganti Bellini (1826-1898) – politico italiano
 Libero Briganti, nome di battaglia partigiano Giulio (1914-1944) – rivoluzionario italiano, eroe della Resistenza
 Luigi Briganti (1924-2006) – partigiano italiano, Medaglia d'oro al valor militare
 Vincenzo Briganti (1766-1836) – medico, naturalista e micologo italiano

Altro
 Brigante – persona la cui attività è fuorilegge
 Briganti – popolazione celtica abitante la Britannia
 Storie di briganti – canzoni folcloristiche meridionali

Pagine correlate 
 I briganti